Communes urbaines malgaches :
 Soavina (Ambatofinandrahana)
 Soavina (Betafo)
 Soavina Est